Джейми Грегг (; род. 1985) — канадский конькобежец-спринтер. Участник Зимних Олимпийских игр 2010.

Биография 
Родился 18 марта 1985 года в Эдмонтоне, в спортивной семье. Мать Кэти Фогт — конькобежка, участница двух Олимпиад, отец Рэнди Грегг — хоккеист, играл в Эдмонтон Ойлерз, пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Младшая сестра Джейми — Джессика Грегг (1988 г.р.) занимается шорт-треком, также участвовала в Олимпиаде в Ванкувере и стала второй в эстафете.

В детстве Джейми рос, катаясь на коньках по кругу вокруг овала Виктории в Эдмонтоне. Он зашнуровывал коньки, надевал костюм из кожи и выходил на лед с мечтой соревноваться на мировой арене, как его родители.
Дебютировал в Кубке мира в сезоне 2007/2008.

На Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере участвовал на дистанции 500 метров, где занял 8-е место.

9 марта 2012 года одержал первую победу в Кубке мира, выиграв на дистанции 500 м в финале Кубка в Берлине. Джейми ушел с соревнований по конькобежному спорту в 2015 году и позже окончил медицинскую школу в Университете Альберты.

Его жена, бывшая канадская конькобежка, Даниэль Грегг (урожденная Уотерспун). У них трое сыновей,  Ашер, Элиас и Натаниэль. Зимой 2018 года дети Джейми начали учиться кататься на хоккейных коньках на том же овале, где он тренировался в детстве.

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Канады
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года